Aram Il'ič Chačaturjan – compositore sovietico
 Emin Levonovič Chačaturjan – compositore sovietico
 Karėn Surenovič Chačaturjan – compositore sovietico